Culianu se poate referi la:
 Neculai Culianu (1832  1915), matematician și astronom român, membru corespondent al Academiei Române
 Ioan Petru Culianu (1950  1991), istoric al religiilor, scriitor și eseist de origine română, strănepotul lui Neculai Culianu

Vezi și 
 Culea

Nume de familie românești